Le coup de shunt permet l'élimination de 80 % des défauts électriques sur le réseau HTA , qui sont des défauts homopolaires (phase > terre).

Explication 

Ces défauts peuvent être créés, par exemple, par un oiseau posé entre des éclateurs c'est-à-dire un dispositif permettant l'écoulement à la terre d'une surtension dont l'origine serait coup de foudre. Ce défaut peut devenir « permanent » si un arc électrique se crée et qu'il ne s'éteint pas tout seul.

Le coup de shunt consiste à mettre pendant 200 ms la phase en défaut directement à la terre dans le poste source, ce qui aura pour conséquence de faire monter la terre au potentiel de la phase. Par conséquent, la tension aux bornes du défaut sera quasi nulle, car équivalente, et permettra au défaut de s’auto-éliminer (extinction de l'arc électrique parce que chute de l'oiseau, par exemple).

Si le défaut n'est pas éliminé, la procédure de déclenchement suit le coup de shunt.

Distribution de l'énergie électrique